«Куб» — советский мультфильм, выпущенный в 1988 году киностудией Беларусьфильм.

Сюжет 
Мультфильм памяти художника Юниса Сандгазина (1940—1967). Основан на его карандашных рисунках.

Съёмочная группа

Цитата 

«Никто не видел и работ Юниса.

Они ждут своего часа. Ждут, когда люди станут добрыми, когда научатся сопереживать слабым, когда перестанут бояться грубой и жестокой силы, когда научатся понимать, что прекрасное бывает непонятно только тем, кто не умеет любить, не умеет прощать, кто жесток и зол.

Такое было время. Юнис родился и жил слишком близко к испепеляющему огню бездуховности. Я вспоминал о нём в Москве на выставке „Советское искусство 30-40-х годов“, когда пытался проследить, где кончается замечательный и тончайший колорист Ефанов и, где начинается Ефанов „эпических“ полотен типа — „Сталин и Ворошилов у постели больного Горького“. Момента превращения я не нашёл. Как будто жил один художник и умер. Откуда-то появился совсем другой с той же фамилией, но с растерзанной, испоганенной, изнасилованной душой.

Юнис Сандгазин — продавать душу не захотел.

Он выбрал свой путь»

Ссылки 
 Глаза в глаза. (Юнис Сандгазин. Штрихи к портрету)

Рисованные мультфильмы СССР 1988 года
Мультфильмы студии «Беларусьфильм»
Короткометражные мультфильмы СССР 1988 года